Drymarchon kolpobasileus est une espèce de serpents de la famille des Colubridae.

Répartition 
Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre en Floride, dans le Sud de l'Alabama et dans le Sud-Est du Mississippi.

Description 
Drymarchon kolpobasileus était autrefois considéré comme étant Drymarchon couperi, mais il est génétiquement, et un peu morphologiquement, différent de ce dernier.
En effet, les dimensions de la tête de D. kolpobasileus sont plus courtes que D. couperi ; D. kolpobasileus se distingue par la 7e écaille infralabiale qui est plus petite et plus profonde mais aussi par les écailles temporales qui sont plus petites par rapport à D. couperi.

Cette espèce est ovipare.

Étymologie 
Son nom d'espèce "kolpobasileus" vient du grec κόλπος,  qui veut dire « baie, golfe » (en référence au Golfe du Mexique) et du grec βασιλεύς,  qui veut dire « roi, chef ».

Liens externes

Notes et références 

Serpent (nom scientifique)
Colubrinae
Faune endémique des États-Unis